Cathedral Peak ist der Name folgender Berge:
 Cathedral Peak (Südafrika) (3004 m)
 Cathedral Peak (Kalifornien) (3308 m)
 Cathedral Peak (Park County), Wyoming (3215 m)
 Cathedral Peak (Colorado) (4247 m)
 Cathedral Peak (Washington) (2461 m)